Leopoldo Torres puede hacer referencia a:

Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), arquitecto español;
Leopoldo Torres Boursault (1941-2021), político y exfiscal general del Estado español;
Leopoldo Torres Ríos (1899-1960), director de cine argentino.